Duitsland:
Landkreis Bamberg, een district in de deelstaat Beieren
Bamberg (stad), een stad in dit district
Prinsbisdom Bamberg, tot 1803 bestaande Duitse staat
aartsbisdom Bamberg, een aartsbisdom dat in die stad zijn zetel heeft
Neu-Bamberg, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts

Verenigde Staten:
Bamberg (South Carolina), een plaats in de staat South Carolina
Bamberg County, een county in de staat South Carolina

Personen:
Theo Bamberg, een goochelaar/illusionist bekend als Okito.
Donald Bamberg, zoon van Theo Bamberg en overlevende van negen concentratiekampen